Kapell ist der Familienname folgender Personen:
 Anni Kapell, deutsche Schwimmerin
 August Kapell (1844–1922), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Otto Kapell (1841–1896), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 William Kapell (1922–1953), US-amerikanischer Pianist

Kapell ist ein Ortsname:
 Kapell (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kapell (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Kapell steht des Weiteren für
 Schloss Kapell

Siehe auch:
 Capelle
 Capell
 Capel
 Kapelle
 Chapel